LEredivisie 2019-2020 è stata la 64ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione, iniziata il 2 agosto 2019, è stata sospesa e cancellata dalla Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) il 24 aprile 2020, a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19. Oltre a non assegnare il titolo, la KNVB ha deciso di non procedere alle promozioni e tantomeno alle retrocessioni.

Stagione

Novità 
Dalla Eredivisie 2018-2019 sono stati retrocessi in Eerste Divisie l', il  e il . Dalla Eerste Divisie 2018-2019 sono stati invece promossi il , l' e lo , questi ultimi tramite play-off.

Rispetto alle precedenti edizioni, in cui le giornate del girone di ritorno erano uguali a quelle del girone di andata, ma venivano giocate secondo un ordine diverso, da questa stagione il girone di ritorno è composto mediante un sorteggio del tutto diverso rispetto a quello usato per il girone di andata.

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.

Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2019-2020 viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.

L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione/retrocessione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.

Avvenimenti 
Il campionato, iniziato il 2 agosto 2019, è stato sospeso temporaneamente il 12 marzo 2020, dopo la decisione del governo olandese di vietare gli eventi sportivi fino al 31 marzo a causa della pandemia di COVID-19 nei Paesi Bassi. Il periodo di sospensione è stato successivamente esteso. Il 21 aprile il governo olandese ha annunciato che gli eventi sportivi sarebbero rimasti vietati almeno fino al 1º settembre. Per effetto di questa decisione, il 24 aprile la Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) ha comunicato la decisione finale sul campionato:

 la classifica maturata all'8 marzo 2020 diventa quella definitiva, ma all' non viene assegnato il titolo di campione dei Paesi Bassi;
 non si procede né alle promozioni né alle retrocessioni tra Eredivisie e Eerste Divisie;
 i piazzamenti europei vengono assegnati sulla base della classifica maturata all'8 marzo 2020: di conseguenza  e  si qualificano alla UEFA Champions League 2020-2021, mentre ,  e  si qualificano alla UEFA Europa League 2020-2021.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonte

Legenda:
      Ammessa al terzo turno preliminare di UEFA Champions League 2020-2021
      Ammessa al secondo turno preliminare di UEFA Champions League 2020-2021 
      Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2020-2021
      Ammessa al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League 2020-2021
      Ammessa al secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2020-2021

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti ottenuti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti

Risultati 
Nota: il campionato si è giocato fino all'8 marzo 2020 ed è stato sospeso definitivamente il 24 aprile successivo. Di conseguenza le partite rimanenti non sono state disputate.

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati dellEredivisie sul sito ufficiale.

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Note

Voci correlate 
 KNVB beker 2019-2020

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Campionato olandese di calcio